де Вер () — английская фамилия. Известные носители:
 Горацио де Вер (1565—1635) — видный английский полководец, участник Восьмидесятилетней и Тридцатилетней войн.
 
 
 Ричард де Вер, 11-й граф Оксфорд (1385—1417) — английский аристократ и военачальник, лорд великий камергер Англии (1400—1417), участник Столетней войны.
 Роберт де Вер, 9-й граф Оксфорд (1362—1392) — английский аристократ и военачальник, 1-й маркиз Дублин, 1-й герцог Ирландии, лорд великий камергер Англии (1371—1388), юстициарий Честера (1387—1388), фаворит и советник короля Ричарда II.
 Сесил де Вер (1846—1875) — английский шахматист, участник ряда крупных международных соревнований.
 Хью де Вер, 4-й граф Оксфорд (ок. 1210— 1263) — английский аристократ.
 Эдуард де Вер, 17-й граф Оксфорд (1550—1604) — английский государственный деятель, лорд великий камергер (1562—1604).